Путево́й лист (Маршрутный лист, разг. Путёвка) — основной первичный документ учёта работы водителя и пробега, маршрута автомобиля, выдаваемый ежедневно водителям транспортных средств.

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике № 78 от 28 ноября 1997 года  были приняты и введены в действие с 1 декабря 1997 года несколько видов унифицированных форм путевых листов для различных видов транспортных средств.

В установленных законом случаях водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе путевой лист и по требованию сотрудников полиции передавать его им для проверки. Путевой лист должен быть правильно оформлен.

См. также 
 Водительское удостоверение

Примечания 

 

Бухгалтерский учёт